Такмичење у скок увису у мушкој конкуренцији на 33. Европском првенству у дворани 2015. у Прагу одржано је 7. и 8. марта у мулти-спортској 02 Арени.

Титулу освојену у Гетеборгу 2013. није бранио Сергеј Мудров из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичара из 17 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих европских такмичара у скоку увис у дворани 2015. године пре почетка првенства (5. марта 2015), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман 8 такмичара у финале износила је 2,31 метар (КВ). Норму није испунио ниједан такмичар, тако да су се сви пласирали на основу постигнутог резултата (кв).
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !!  2,14 !! 2,19 !! 2,24 !! 2,28 !! Резул. !! Бел.
|-style="background:#dfd;"
| 1. || align=left | Јарослав Баба ||align=left |  Чешка || 2,37 || style="border-right:double" | 2,30 || о || о || о || о || 2,28 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 2. || align=left | Адонис Масторас || align=left |  Грчка || 2,30 || style="border-right:double" | 2,30 || о || о || о || о || 2,28 || кв 
|-style="background:#dfd;"
| 3. || align=left | Данил Циплаков || align=left |  Русија || 2,34 || style="border-right:double" | 2,31 || о || о || о || о || 2,28 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 4. || align=left | Силвано Ћесани || align=left |  Италија || 2,33 || style="border-right:double" | 2,30 || о || о || о || xо || 2,28 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 5. || align=left | Ђанмарко Тамбери ||align=left |  Италија || 2,30 || style="border-right:double" | 2,17 || о || xо || xxо || xо || 2,28 || кв, 
|-style="background:#dfd;"
| 6. || align=left | Александар Шустов || align=left |  Русија || 2,34 || style="border-right:double" | 2,28 || о || о || о || xxо || 2,28 || кв, =
|-style="background:#dfd;"
| 7. || align=left | Киријакос Јоану ||align=left |  Кипар || 2,32 || style="border-right:double" | 2,20 || xо || о || о || xxо || 2,28 || кв, 
|-style="background:#dfd;"
| 7. || align=left | Андриј Проценко ||align=left |  Украјина || 2,36 || style="border-right:double" | 2,33 || о || о || xо || xxо || 2,28 || кв
|-
| 9. || align=left | Силвестер Беднарек || align=left |  Пољска || 2,30 || style="border-right:double" | 2,28 || о || о || о || xxx || 2,24 ||
|-
| 9. || align=left | Матуш Бубеник || align=left |  Словачка || 2,31 || style="border-right:double" | 2,31 || о || о || о || xxx || 2,24 ||
|-
| 9. || align=left | Михај Донисан || align=left |  Румунија || 2,31 || style="border-right:double" | 2,28 || о || о || о || xxx || 2,24 ||
|-
| 12. || align=left | Костадинос Баниотис || align=left |  Грчка || 2,32 || style="border-right:double" | 2,28 || о || xо || xо || xxx || 2,24 ||
|-
| 12. || align=left | Алексеј Дмитрик || align=left |  Русија || 2,40 || style="border-right:double" | 2,31 || о || xо || xо || xxx || 2,24 ||
|-
| 14. || align=left | Тихомир Иванов || align=left |  Бугарска || 2,25 || style="border-right:double" | 2,25 || о || xо || xxо || xxx || 2,24 ||
|-
| 14. || align=left | Јуриј Кримаренко || align=left |  Украјина || 2,34 || style="border-right:double" | 2,26 || о || xо || xxо || xxx || 2,24 ||
|-
| 16. || align=left | Лукаш Бер || align=left |  Словачка || 2,25 || style="border-right:double" | 2,25 || о || о || xxx ||  || 2,19 ||
|-
| 16. || align=left | Андреа Леми || align=left |  Италија || 2,26 || style="border-right:double" | 2,26 || о || о || xxx ||  || 2,19 ||
|-
| 16. || align=left | Еугенио Роси || align=left |  Сан Марино || 2,22 || style="border-right:double" | 2,22 || о || о || xxx ||  || 2,19 ||
|-
| 19. || align=left | Димитриос Хондрокоукис || align=left |  Кипар || 2,33 || style="border-right:double" | 2,32 || о || xо || xxx ||  || 2,19 ||
|-
| 20. || align=left | Рајвидас Станис || align=left |  Литванија || 2,28 || style="border-right:double" | 2,28 || xо || xо ||  ||  || 2,19 ||
|-
| 21. || align=left | Ален Смит || align=left |  Уједињено Краљевство || 2,29 || style="border-right:double" | 2,29 || o || xxо || x- || xx || 2,19 ||
|-
| 22. || align=left | Анндриј Коваљов || align=left |  Украјина || 2,28 || style="border-right:double" | 2,28 || о || xxx ||  ||  || 2,14 ||
|-
| 22. || align=left | Андер Митиков || align=left |  Молдавија || 2,22 || style="border-right:double" | 2,22 || о || xxx ||  ||  || 2,14 ||
|-
| 22. || align=left | Матеш Пжибилко || align=left |  Немачка || 2,26 || style="border-right:double" | 2,26 || о || xxx ||  ||  || 2,14 ||
|-
| 25. || align=left | Петер Бакоши || align=left |  Мађарска || 2,20 || style="border-right:double" | 2,20 || xо || xxx ||  ||  || 2,14 ||
|-
| 25. || align=left | Мигел Анхел Санчо || align=left |  Шпанија ||  2,27 || style="border-right:double" | 2,24 || xо || xxx ||  ||  || 2,14 ||
|-
|  || align=left | Михал Кабелка || align=left |  Словачка || 2,31 || style="border-right:double" | 2,18 || xxx ||  ||  ||  ||  ||
|}Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 33. Европског првенства у дворани 1970—2015.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици у дворани 2015.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани